Vilma porosz királyi hercegnő (1709–1758), I. Frigyes Vilmos porosz király leánya, Frigyes brandenburg–bayreuthi őrgróf felesége
Vilma porosz királyi hercegnő (1751–1820), Ágost Vilmos porosz királyi herceg gyermeke, V. Vilmos oránia–nassaui herceg hitvese
Vilma porosz királyi hercegnő (1774–1837), II. Frigyes Vilmos porosz király leánya, I. Vilmos holland király felesége